La Sala és una masia situada al municipi de Llobera, a la comarca catalana del Solsonès. En forma part la capella de Sant Pere de la Sala.

Masies de Llobera